Toporzeł – symbol zaprojektowany przez Stanisława Szukalskiego
 Wydawnictwo Toporzeł – polskie wydawnictwo